Cyril Fagan (Dublin, 22 de maio de 1896 - Tucson, 5 de janeiro de 1970) foi um astrólogo irlandês, que, a partir de estudos sobre alguns aspectos históricos da teoria astrológica, desenvolveu um novo campo de estudo conhecido como astrologia sideral. Fundou a Irish Astrological Society em 1922.

Publicações
Primer of Sidereal Astrology. Tempe  (AZ): American Federation of Astrologers, 1971. (em coautoria com Roy Firebrace)
Astrological Origins. St. Paul, Minn.: Llewellyn Publications, 1971.
Zodiacs Old and New. Los Angeles: Llewellyn Publications, 1950.
Fixed Zodiac Ephemeris for 1948. Washington, D.C.: National Astrological Library, 1948.

Fagan